Змагання з фехтування на рапірах в індивідуальній першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування 2017 пройшли 21 липня. Кваліфікація відбулась 19 липня.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Аліче Вольпі
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Кім Мі На
| RD1-score02 = 7

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Мартина Єлінська
| RD1-score03 = 10
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Аїда Мохамед
| RD1-score04 = 14

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Хуо Цзинцзин
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Лю Юнши
| RD1-score06 = 13

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Фрея Кларк
| RD1-score07 = 4
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Інес Бубакрі
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =

Посилання 
Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2017